Bertogne (Waals: Biertogne) is een dorp en gemeente in de Belgische provincie Luxemburg in België. De gemeente telt ruim 3750 inwoners. De noordgrens van de gemeente wordt gevormd door de Westelijke Ourthe.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen

Over het grondgebied liggen echter nog verscheidene kleinere dorpjes en gehuchten verspreid. Zo liggen op het grondgebied van de deelgemeente Bertogne zelf nog de dorpjes Compogne en Bethomont. In Flamierge liggen buiten het centrum nog de dorpjes of gehuchten Givry, Givroulle, Frenet, Gives, Berhain, Wigny, Salle, Troismont, Tronle en Roumont. In Longchamps liggen nog Fays, Monaville, Withimont, Rouette, Champs, Mande-Saint-Etienne, Rolley en Flamisoul.

Demografische evolutie

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen

Demografische evolutie van de fusiegemeente

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1806 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden 

 De Église Saint-Lambert

Politiek 
Burgemeesters van Bertogne waren:
 ...-1980: Albert Leclère
 1980-1994: Félix Debarsy
 1995-2014: Bernard Moinet
 2014-heden: Christian Glaude

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 
 Bronnen:  1976-2000: Verkiezingsdatabase Binnenlandse Zaken2006-2012: elections2012.wallonie.be

Externe link 
 Website van de gemeente

Plaats in Luxemburg (provincie)